Zkratka ETU může znamenat:

 Elektrárny Tušimice – uhelné elektrárny ETU I. (zaniklá) a ETU II.
 Elementary Time Unit
 Electrical Trades Union of Australia
 Energy transfer upconversion
 European Triathlon Union
 European Taekwondo Union

Zkratky